Il singolare del torneo di tennis Moscow Ladies Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Magdalena Maleeva che ha battuto in finale Sandra Cecchini 7–5, 6–1.

Teste di serie 

 Magdalena Maleeva (campionessa)
 Sabine Appelmans (semifinali)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (finale)

 Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Silvia Farina (quarti di finale)
 Elena Makarova (semifinali)
 Alexandra Fusai (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moscow Ladies Open 1994